The Fuse — восьмой альбом группы Pennywise, выпущен 9 августа 2005 года. The Fuse дебютировал под номером 36 в Австралии в ARIA Charts.

Список композиций

Участники 
 Джим Линдберг — вокал;
 Флетчер Дрегги — гитара, вокал;
 Рэнди Брэдбери — бас;
 Байрон МакМакин — барабаны.

Ссылки 
 The Fuse на YouTube (потоковое копирование с лицензией)

Альбомы 2005 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Epitaph Records